Fellie Mkandawire, première femme pilote de l'histoire du Malawi ;
 Tamika Mkandawire (1984-), footballeur anglais.